Серия GP2 или просто GP2 — класс автогонок, представленный в 2005 после прекращения поддержки другой серии Формулы-1 — Формулы-3000. Формат был задуман Берни Экклстоуном и Флавио Бриаторе, в то время как Экклстоун также является обладателем прав на название GP1. В 2010 был запущен младший класс GP3, в качестве серии поддержки GP2 .

Серия была разработана, чтобы сделать гонки доступными для команд и создать идеальную школу перед Формулой-1. В GP2 поставили обязательные условия для всех команд, а именно использование одинаковых шасси, двигателя и поставщика шин, с тем чтобы в полной мере раскрыть способности гонщика. Все этапы, за исключением трёх, проходили в рамках гонок поддержки в гоночные уик-энды Формулы-1, как и соответствует заявленному, чтобы дать опыт пилотам в среде Гран-при и использовать в своих интересах инфраструктуру (маршалы, медицинские учреждения) на месте соревнования. GP2 посещала Международный автодром Бахрейна в 2005 и 2007, все остальные гонки происходили в Европейских странах.

Для многих пилотов GP2 стала последней ступенью перед Формулой-1. Чемпион 2005 года Нико Росберг был нанят командой Williams для участия сезоне 2006 Формулы-1, Победитель GP2 2006 года Льюис Хэмилтон осуществил свой переход в следующем году за McLaren и чемпион 2007 года Тимо Глок отправился в Toyota в . А также вице-чемпионы - Хейкки Ковалайнен (2005), Нельсиньо Пике (2006) и Лукас Ди Грасси (2007) стали тест-пилотами команды Renault на следующий год. Первые два впоследствии стали пилотами этой команды, а Лукас Ди Грасси в 2010 году был боевым пилотом команды Virgin Racing. Пилотами Формулы-1 также становились Скотт Спид (3-е место в 2005, Scuderia Toro Rosso), Кадзуки Накадзима (5-е место в 2007, Williams), Себастьен Буэми (5-е место в 2008, Scuderia Toro Rosso). В 2008 году впервые в Формулу-1 не смог попасть ни чемпион Джорджо Пантано (стоит отметить, что он выступал в Формуле-1 в 2004 году за команду Jordan), ни вице-чемпион Бруно Сенна (выступал в Формуле-1 с 2010 года по 2012, успев сменить 3 команды: HRT, Lotus Renault и Williams).

Чемпион серии 2009 года Нико Хюлькенберг подписал контракт основного пилота на 2010 год с командой Формулы-1 Williams. Также в Формулу-1 перешли: бронзовый призёр серии Лукас ди Грасси (команда Virgin Racing); Камуи Кобаяси (дебютировал в Формуле-1 в 2009 году в составе команды Toyota, на 2010 год подписал контракт основного пилота с командой BMW Sauber); Ромен Грожан (дебютировал в Формуле-1 в 2009 году в составе команды Renault, на 2010 год контракт не продлён).

Вице-чемпион 2009 года 25-летний Виталий Петров (Россия) подписал трехлетний контракт (по системе 1+2) с одной из самых известных команд главной гоночной серии (Формулы-1)— Renault F1. Через год команда была переименована в Lotus Renault GP, Виталий Петров провел в ней ещё один сезон. В 2012 году Петров выступал за команду Caterham F1 Team.

Чемпион 2010 года Пастор Мальдонадо в 2011 году выступает за команду Williams. Вице-чемпион Серхио Перес выступал за команду Sauber, а с 2013 за команду McLaren.

В 2011 году было объявлено о соединении GP2 с азиатским чемпионатом GP2 Asia Series.

9 марта 2017 года на заседание Всемирного Совета ФИА было принято решение о переименовании серии в Формулу 2.

Болиды GP2 
Болид GP2 используют все команды. Он основан на шасси Dallara, двигателе Renault V8 и шинах Pirelli (с 2011).

Шасси Спецификация болида 2006 года разработана компанией Dallara Automobili. Болид GP2 2006 года оснащён двойным задним антикрылом, тройное заднее антикрыло использовалось лишь в 2005 на гонке в Монако. Передние верхние и нижние поперечные рычаги автомобильной подвески были укреплены, также как передняя и задняя подвеска. Полная масса: 688 кг. Топливный бак: 125 л.

Двигатель Двигатель Renault V8 объёмом 4 литра мощностью 612 л.с. при 10000 об/мин. Крутящий момент 500 Нм при 8000 об/мин. Ресурс: 3500-4000 км.

Коробка передач Коробка передач 2006 года разработана компанией GearTek и включает в себя: 6 скоростей + задняя передача. Продольная полуавтоматическая коробка передач с электронным управлением, дифференциал пониженного трения.

Шины Вплоть до 2005 года в серии применялись шины с канавками, но в 2006-м правила были изменены в угоду сликам. Выбор класса покрышек определяется поставщиком и организаторами серии GP2 перед каждым соревнованием.

 До 2010 года включительно монопольным поставщиком шин в серии GP2 была японская компания Bridgestone. Она поставляла три состава сликов для сухой погоды (soft (), medium () и hard ()), а также для дождевой погоды. На период же следующих двух сезонов — с 2011 по 2013 гг. — руководство серии заключило договор с итальянским производителем покрышек Pirelli.

Другие составляющие Brembo поставляет новую разработку моноблоковых тормозов и колёсные диски, эксклюзивно для GP2.  Болид также включает внутренние модернизации охлаждения, новый водяной радиатор, трубка радиатора, бензиновый/водяной теплообменник, новые масляные и водяные трубы и новые кронштейны установки теплообменника.

Производительность Благодаря исследованиям и предсезонным тестам выяснилось что модель 2005 года способна разгоняться от 0 до 200 км/ч за 6.7 секунды. Максимальная скорость 320 км/ч, таким образом быстрее этого болида лишь болиды Формулы-1 и IndyCar. Говорилось что болид будет примерно на 10 секунд с круга медленнее болида Формулы-1.

Гоночный уик-энд 
В пятницу у пилотов есть 30-минутная сессия свободных заездов и длящаяся также 30 минут квалификация. Квалификационная сессия показывает, с какого места будут стартовать гонщики в субботней гонке, дистанция которой составляет 170 километров, но не более 60 минут (за исключением Монако и Будапешта, где дистанция ограничена 140км и 160км соответственно).

Во время субботней гонки каждый гонщик обязан пройти пит-стоп и сменить как минимум два колеса.

В воскресенье проходит спринт дистанцией 120 километров, но не более 45 минут (за исключением Монако, где дистанция ограничена 100км). Стартовая решётка распределяется по результатам финиша в субботу: первая восьмёрка переворачивается, то есть пилот, который финишировал восьмым в субботу, будет стартовать с первой позиции, а победитель - с восьмого места.

Система начисления очков 
 Поул-позиция в субботней гонке: 2 очка.

 Быстрый круг: 1 очко в каждой гонке. Гонщик, показавший быстрейший круг, должен пройти 90% гоночной дистанции. Гонщик также должен стартовать со своей позиции (то есть не с пит-лейн), а также с 2008 года, чтобы получить очко за быстрый круг, надо финишировать в первой десятке.
С этой системой начисления очков максимальное количество очков, которое можно заработать за этап, равно 20. Для этого надо стартовать с поул-позиции, выиграть обе гонки и показать в них быстрейшие круги. Это удалось лишь двум пилотам GP2 бразильцу Нельсиньо Пике и немцу Нико Хюлькенбергу. Они набрали максимальные 20 очков на девятом этапе сезона 2006 в Венгрии и на пятом этапе сезона 2009 в Германии соответственно.

 В сезоне 2012 система начисления очков была изменена.

 Поул-позиция в субботней гонке: 4 очка. Лучший круг в каждой гонке: 2 очка. Таким образом, максимальное количество очков за весь уик-энд — 48.

Трассы 

  Имола, Италия                 (2005—2006)
  Хоккенхаймринг, Германия                                 (2005—2006, 2008, 2010, 2012, 2014)
  Нюрбургринг, Германия                                    (2005—2007, 2009, 2011, 2013)
  Сахир, Бахрейн                             (2005, 2007, 2012—2015)
  Спа-Франкоршам, Бельгия                                   (2005, 2007—2016)
  Маньи-Кур, Франция                     (2005—2008)
  Истанбул Парк, Турция                                      (2005—2009)

  Сильверстоун, Великобритания (2005—2016)
  Хунгароринг, Венгрия                                      (2005—2016)
  Монте-Карло, Монако                   (2005—2016)
  Каталунья, Испания                                        (2005—2016)
  Монца, Италия                             (2005—2016)
  Валенсия, Испания             (2006—2008)
  Марина Бей, Сингапур                                     (2008—2013)

  Алгарве, Португалия                 (2009)
  Яс Марина, ОАЭ                                                (2010—2011, 2013—2016)
  Сепанг, Малайзия                                         (2012—2013)
  Сочи Автодром, Россия                                      (2014—2015)
  Ред Булл Ринг, Австрия                                    (2014—2016)
  Баку (трасса), Азербайджан                            (2016)

Чемпионы

Личный зачёт

Командный зачёт

Сезоны

2005 

Сезон 2005 стал первым в истории чемпионата, после распада Формулы-3000. Arden International, выигравшая последние титулы в Ф3000, начинала сезон в качестве одного из фаворитов.

Сезон 2005 начался 23 апреля 2005 в рамках уик-энда Гран-при Сан-Марино на Автодроме Энцо и Дино Феррари в Имоле, Италии. На предсезонных тестах распределись номера болидов дебютного сезона, лучшие результаты на них показали команды iSport International и HiTech/Piquet Racing. Последняя команда была основано в первую очередь благодаря трёхкратному чемпиону Формулы-1 Нельсону Пике, который помогает своему сыну во всей формульной карьере.

Чемпионат состоял из 23 гонок, по две в каждый уик-энд исключая единственную гонку в Монако. Сезон был выигран немцем Нико Росбергом, который впоследствии был нанят командой Williams.

2006 

Сезон 2006 стал вторым сезоном серии. Появилось две новых команды Trident Racing и объединённая с Coloni Motorsport Fisichella Motor Sport команда пилота Формулы-1 Джанкарло Физикеллы. После того как обладатель титула ушёл в Williams, а вице-чемпион Хейкки Ковалайнен стал резервным пилотом Renault, Нельсиньо Пике на болиде Piquet Sports был в ранге фаворитов, хотя обладатели машин ART Grand Prix Александр Према и Льюис Хэмилтон также имели отличные шансы, так как ART являлась действующим чемпионом.

Впервые сезон отличался от расписания сезона 2006 Формулы-1, стартовав на трассе в Валенсии, Испания 8 апреля 2006 Нельсиньо Пике стал первым победителем.

Первоначально лидировал Пике, прежде чем Льюис Хэмилтон стал его нагонять. Доминирование на отдельных этапах сделало его лидером чемпионата, но потом баланс снова сместился в сторону Пике.

После захватывающего сражения в чемпионате, длящегося 20 гонок, Хэмилтон подтвердил титул в предпоследней гонки на Автодроме Монца в Монце, Италия и отпраздновал титул со вторым местом на 21-й финальной гонке.

2007 

Сезон 2007 начался 13 апреля на трассе Сахир и завершился 30 сентября на трассе Валенсия. Единственным соперником для доминировавшего Тимо Глока стал бразилец Лукас Ди Грасси, однако, на последней гонке в Валенсии Глок подтвердил свой титул.

2008 

В сезоне 2008 GP2 остались все предыдущие команды. Это был первый сезон где был сменён дизайн болида компанией Dallara под названием GP2/08, это была единственная машина кроме болидов Формулы-1, которая смогла полностью пройти краш-тесты FIA. Сезон был выигран «ветераном» серии итальянцем Джорджо Пантано за команду Racing Engineering, племянник легендарного Айртона Сенны Бруно завершил сезон в ранге вице-чемпиона.

2009 

Сезон 2009 начался и закончился на Иберийском полуострове. Открывал чемпионат автодром в Каталуньи, Испания (9-10 мая), а закрывал Алгарве, Португалия (19-20 сентября). Чемпионский титул на предпоследнем этапе в Монце, Италия завоевал Нико Хюлькенберг.

2010 

Чемпионат включал в себя десять этапов, все из которых были гонками поддержки Формулы 1.
Чемпионом стал  Пастор Мальнонадо, одержав рекордные шесть побед в середине сезона. Вторым стал Серхио Перес, проигравший в упорной борьбе на предпоследнем этапе Монце.

2011 

Главным триумфатором сезона стал  Ромен Грожан, одержавший пять побед. Второе место занял итальянский пилот Лука Филиппи. Тройку лидеров замкнул француз Жюль Бьянки.

2012 

В 2012 году серия GP2 была расширена — в неё включили этапы в Малайзии, Бахрейне и Сингапуре в рамках поддержки основных этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Чемпионом стал Давиде Вальсекки, выступавший за DAMS. Вторым стал Луис Разия, а третьим — Эстебан Гутьеррес.

2013 

В этом сезоне участвовала российская команда Russian Time, заменившая iSport International. Она и выиграла командный зачёт. Победителем сезона стал Фабио Ляймер (Racing Engineering), за ним последовали Сэм Бёрд и Джеймс Каладо.

2014 

Сезон 2014 года — десятый по счёту. Чемпионский титул завоевал Джолион Палмер, набрав 276 очков. Второе место занял Стоффель Вандорн, замкнул тройку лидеров Фелипе Наср.

2015 

В сезоне 2015 года чемпионский титул завоевал Стоффель Вандорн, набрав 341,5 очков. Второе место занял Александр Росси, замкнул тройку лидеров россиянин Сергей Сироткин.

2016 

Сезон будет последним для поколения шасси GP2/11. Чемпионский титул завоевал Пьер Гасли, набрав 219 очков. Второе место занял итальянец Антонио Джовинацци, замкнул тройку лидеров, как и годом ранее, россиянин Сергей Сироткин.

Пилоты, перешедшие в Формулу 1

См. также 

 Список пилотов GP2
 GP2 Asia
 GP3
 Формула-1
 Формула-3000
 Формула-3 (класс автомобилей)
 Формула-2 (класс автомобилей)

Примечания

Ссылки 
 Сайт серии GP2 (архив)
 Российский сайт о GP2 (архив)

GP2
Гонки поддержки Формулы-1
Гоночные формулы
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2005 года
Исчезли в 2016 году
Формульные гоночные серии